Holocnemus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1873. Holocnemus ingår i familjen dallerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dallerspindlar
Holocnemus